Игровой автомат — устройство для игры, устанавливаемое в публичном месте или игровом зале.

 Игровой автомат (азартные игры) — оборудование, установленное в игорном заведении и используемое для азартных игр.
 Игровой автомат (видеоигры) — специализированное устройство, разработанное для того, чтобы играть в видеоигры.
 Советские игровые автоматы — игровые автоматы, выпускавшиеся в СССР.